Герб Сове́тска  — сокращённое наименования герба некоторых муниципальных образований России.

 Герб Советского городского округа — Калининградская область (город Советск)
 Герб Советского городского поселения — Кировская область (город Советск)
 Герб Советского городского поселения — Ленинградская область (пгт Советский)
 Герб городского поселения Советский — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (город Советский)